Issi — род завроподоморфных динозавров из семейства платеозаврид (Plateosauridae), включающий единственный вид — Issi saaneq. Известен по ископаемым остаткам из верхнетриасовых (норийских) отложений формации Мальмрос-Клинт (Malmros Klint Formation) на полуострове Земля Джеймсона в Гренландии. Местонахождение Iron Cake, где были обнаружены окаменелости, датируется возрастом примерно в 214 млн лет.

Род и вид описали В. Беккари и соавторы в 2021 году по сравнительно полным остаткам черепа (голотип NHMD 164741 и паратип NHMD 164758), первоначально отнесённым к платеозавру ( или ). Также известны неописанные экземпляры NHMD 164734, GM.V 2013‐683 и NHMD 164775, представленные как краниальным, так и посткраниальным материалом. Родовое название переводится с  как «холод», видовое означает «кости». Таким образом, биноминальное название животного можно перевести как «мороженные кости».

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Беккари и соавторов (2021):

Исследователи пришли к выводу, что Issi является промежуточным между бразильскими платеозавридами, такими как Unaysaurus и Macrocollum (иногда выделяются в собственное семейство Unaysauridae), и европейским платеозавром (Plateosaurus).

Примечания 

Платеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2021 году
Фоссилии Гренландии